

Oudega (en frison Aldegea) est le nom de trois villages situés dans la province de la Frise :
 Oudega, village de la commune de De Fryske Marren
 Oudega, village de la commune de Smallingerland
 Oudega, village de la commune de Súdwest Fryslân